Niemcy:
 Oberthal – dzielnica gminy Eggenfelden w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn
 Oberthal – gmina w kraju związkowym Saara, w powiecie St. Wendel

Szwajcaria:
 Oberthal – gmina w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland

Zobacz też:
 Obertal